Лучшее живое выступление (Best Live Act) — номинация на MTV Europe Music Awards за лучший концертный тур. В номинацию попадают как сольные артисты, так и группы. Вручается с церемонии 1995 года. Периодически номинация исчезала из списка основных. С 2007 года стала постоянной. Больше всего наград у группы U2 — 2 штуки. Больше всего номинаций у Бейонсе и  Леди Гаги (5). Katy Perry — первая сольная артистка, которая получила этот приз.

MTV Europe Music Awards